LAU — акронім латиницею з літер L, A, U.

 Local administrative unit () — міжнародний класифікатор адміністративних одиниць країн, одиниць нижчого рівня, нижчих за міжнародні позначення штат (state), регіон (region), провінція (province); використовується як ідентифікатор в статистичних цілях. Код LAU є послідовностю із літерного кода країни за стандартом ISO 3166 і 6-значного числового кода-ідентифікатора. Докладніше див. NUTS.
 
 LAU — IATA-код для , Кенія.

Див. також 
 Лау